Alfred Cortot – pianista e direttore d'orchestra svizzero
 Jean-Pierre Cortot – scultore francese